Een vastgestelde minimumprijs
 Drempelprijs (Groningen)
 Drempelprijs (Rotterdam)